Проро́чество о па́пах ( — «Пророчество святого архиепископа Малахии о Верховных Понтификах») — опубликованные в 1595 году и приписанные архиепископу Армы св. Малахии (1094—1148) 112 коротких латинских фраз, описывающих римских пап (а также нескольких антипап), начиная с Целестина II (избран в 1143 году) и вплоть до Второго пришествия и Страшного суда. Католическая церковь не имеет официальной позиции в отношении этого пророчества, хотя некоторые католические богословы считают его подделкой.

По наиболее распространённому толкованию пророчества, предпоследним папой является Бенедикт XVI (2005—2013), который ассоциируется с фразой «Слава оливы» ().

Последний, согласно пророчеству, папа назван в нём «Петром Римлянином» (). Два заключительных абзаца пророчества содержат следующий текст:

Во время последних гонений Святой Римской Церкви воссядет.
Пётр Римлянин, который будет пасти овец среди множества терзаний; по свершении чего город семи холмов будет разрушен, и Судия страшный будет судить народ свой. Конец.

Городом семи холмов принято считать Рим, но также есть и другие города семи холмов.

История

Публикация и содержание 

Впервые текст пророчества был опубликован в 1595 году бельгийским бенедиктинцем и историком  в его книге «Lignum Vitae» («Древо жизни») — биографическом описании известных членов бенедиктинского ордена. Само пророчество в этой книге занимает пять страниц. Вион приписал авторство св. Малахии, ирландскому епископу XII века. Он пояснил, что, насколько ему известно, это пророчество никогда раньше не печаталось, но многие очень хотели его увидеть. Вион включает в текст как оригинальное пророчество, состоящее из коротких загадочных латинских фраз, так и интерпретацию, состоящую из пояснений к истории пап вплоть до Урбана VII (папа на тринадцать дней в 1590 году), которые Вион приписывает историку . Рукопись пророчества не обнаружена.

Из-за борьбы за независимость Нидерландов (Нидерландская революция 1568—1648 годов) Вион бежал в Италию, где нашел убежище, в том числе, в аббатстве Монтекассино (1577) и монастыре  близ Мантуи. Таким образом книга бельгийского монаха была опубликована Джорджио Англьери в Венеции.

Предполагаемые авторы

Малахия 

Согласно версии, выдвинутой в 1871 году аббатом Кучера (Abbé Cucherat), в 1139 году Малахия был вызван в Рим папой Иннокентием II для получения двух шерстяных паллиев для митрополий Армы и Кашеля. Находясь в Риме, Малахия якобы пережил видение будущих пап, которое он записал в виде последовательности загадочных фраз. Затем эта рукопись была якобы передана на хранение в архив Ватикана, и о ней забыли до тех пор, пока она не была вновь обнаружена в 1590 году, предположительно как раз к папскому конклаву, проходившему в то время.

Несколько историков пришли к выводу, что пророчество является подделкой конца XVI века. Ни современник и основной биограф св. Малахии — св. Бернар Клервоский — ни какие-либо другие источники до 1595 года не упоминают о пророчестве, что позволяет оспаривать его подлинность. Некоторые источники, включая самые последние издания Католической энциклопедии, полагают, что это пророчество является подделкой конца XVI века.

В конце XIX века историк и католический священник Дж. М. О’Брайен написал монографию, посвящённую «Пророчеству». О’Брайен предположил, что подложное пророчество распространялось в народе усилиями сторонников кардинала , которому прочили папский трон: Симончелли был родом из города Орвието, название которого происходит от латинского Urbevetanum (древний город), что соотносится с девизом 75-го Папы — Ex antiquitate Vrbis (от древности города). Упоминание в древнем пророчестве должно было убедить граждан в «богоизбранности» Симончелли. Тем не менее, следующим Папой был избран не он, а Никколо Сфондрати (Григорий XIV). О самом «Пророчестве» О’Брайен был невысокого мнения: «Эти пророчества… абсолютно бессмысленны и написаны плохой латынью. Невозможно приписывать подобную чепуху какому бы то ни было божественному источнику. Сторонники подлинности пророчества смогли немногое предъявить в его защиту. Попытки толкования пророчества после 1590 года я нахожу печальнейшим вздором».

Сторонники подлинности «Пророчества», такие как писатель и астролог Джон Хоуг (), который написал популярную книгу под названием «Последний Папа» (The Last Pope), как правило, утверждают, что, даже если авторство пророчества неясно, само пророчество остаётся в силе.

Филипп Нери 

Немецкий архивист  (1922—2011) упоминает, что ещё в середине XVIII века в Риме предсказания о будущих папах приписывались основателю конгрегации ораторианцев св. Филиппу Нери (1515—1595). В этом Тролль ссылается на письмо Лоренцо Ганганелли (будущего Климента XIV) из Рима кардиналу Марчелло Крешенци от 13 марта 1750 года, где в заключение говорится:

С глубочайшим почтением целую твои руки, ожидая момента, когда мы будем целовать твои ноги, если сбудется пророчество, приписываемое св. Филиппу Нери, о котором все говорят.

Толкование пророческих фраз (девизов) 

Толкование девизов, как правило, основывается на поиске соответствий между девизом и местом рождения папы, его личным гербом и событиями, произошедшими во время его понтификата.

Например, к первому девизу,  (Из замка на Тибре), подходит родина Целестина II Читта-ди-Кастелло на Тибре. Папа Климент XIII, к которому относится пророческая фраза  (Роза Умбрии), использовал розу в качестве своей личной эмблемы. На его личном гербе не изображена роза, он не был из Умбрии, и в его жизни почти ничего существенного не было связано с этой областью. Правда, в течение краткого срока он был папским губернатором Риети, которая в то время являлась частью Умбрии.

В некоторых случаях присутствует очевидная игра слов, что позволяет выбрать один из нескольких возможных вариантов.

Следует отметить, что когда толкование пророчества достаточно очевидно (как это имеет место почти для всех римских пап до 1590 года), речь почти всегда идет о характерных особенностях, относящихся к этому человеку до его вступления на папскую кафедру: например, относящихся к его родине, гербу, фамилии или к его кардинальскому титулу. Однако для последних пап пророческие фразы относятся более к их понтификатам.

В последние годы интерес к пророчеству возрос, видимо потому, что толкователи пророческих фраз улучшили объяснения, а также потому что уже почти не осталось девизов, незаполненных историческими папами. Однако использование девизов перед выборами для предсказания будущего папы обычно не было особо успешным.

Заявление Бенедикта XVI о намерении покинуть престол вызвало новый всплеск интереса к пророчеству. Многие СМИ и букмекеры сразу же после обнародования заявления начали называть одним из наиболее вероятных к избранию папабилей ныне относящегося к Римской курии чернокожего кардинала из Ганы Питера Тарксона, чьё личное имя на английском соответствует имени «Petrus» на латыни и «Пётр» на русском.

Однако 13 марта 2013 года новым Папой стал аргентинский кардинал Хорхе Марио Бергольо, взявший имя Франциск.

Римские папы и соответствующие девизы пророчества 
Нижеприведённый список заимствован из книги  «Пророчества Малахии» («The Prophecies of St. Malachy» by Peter Bander). Необходимо отметить, что количество римских пап в разных списках отличается из-за учёта или неучёта антипап и Стефана II. Например, согласно Католической энциклопедии, Бенедикт XVI является 266-м папой. При этом св. Ипполит Римский не входит в число пап, а рассматривается как раскольник и антипапа во время понтификатов пап св. Зефирина, св. Каллиста I, св. Урбана I и св. Понтиана, хотя многие считают св. Ипполита епископом Римским. В списке Питера Бандера Бенедикт XVI является 267-м папой.

Список можно разделить на две группы:
 для 74 пап и антипап, чей понтификат был до появления пророчества в 1590 году, связь между девизом пророчества и папой, как правило, ясна;
 для пап, чей понтификат был после 1590 года, связь с оставшимися 38 девизами подбирается различными источниками умозрительно.

Римские папы и антипапы 1143—1590 
В таблице на сером фоне воспроизводится оригинальный текст (включая пунктуацию и орфографию), опубликованный в 1595 году в книге «Древо жизни» («Lignum Vitae»).

Это латинский текст, состоящий из 3-х колонок:
 первая колонка содержит пророческую фразу (девиз), характеризующую папу или его понтификат;
 вторая колонка содержит имя папы (иногда с ошибками), который соответствует характеристике пророка;
 третья колонка содержит объяснение, почему данный папа соответствует данной пророческой фразе (девизу).

Для латинского текста пророческого девиза (1-я колонка) и латинского объяснения (3-я колонка) ниже в скобках приведён английский перевод, так как зачастую ключом к разгадке является игра слов фразы, что полностью теряется в русском переводе, но иногда видно в английском. Фразы в оригинальном тексте не пронумерованы.

Римские папы с 1590 года до сегодняшнего дня 
Для этой группы римских пап текст, опубликованный в 1595 году, приводит имена только первых трёх пап, то есть тех, чей понтификат начался после обнаружения текста (1590 год), но не позднее года публикации текста (1595 год). Для этих трёх пап текст не содержит латинского объяснения к пророческому девизу. Далее опубликованный текст пророчества содержит только латинские девизы.

Пророчество в искусстве, литературе и культуре 
 В прессе пересказывалась легенда неизвестного авторства, согласно которой последним папой вновь будет сам Апостол Пётр, письмо от которого в 2005 году было представлено Иоанну Павлу II, о чём, согласно легенде, также говорилось в пророчестве св. Малахии.
 Писатель Джеймс Роллинс опубликовал роман «Ключ Судного дня» () относительно пророчества и того, как оно соотносится с сегодняшним днём.

См. также 
 Фатимское пророчество (третье)

Примечания

Литература 
 на русском языке
 
 на других языках
  online на Google Book Search
 
 
 Devine, Arthur. «Prophecy.» // The Catholic Encyclopedia. Vol. 12. New York: Robert Appleton Company, 1911.
 
 
  online на Google Book Search
  online на Google Book Search
 St. Malachy and the Papal Succession by Rev. J.A.Dowling, C.C. // The New Irland Review. Vol.XXIX, 1908 на Google Book Search

Ссылки 

 Оригинальный текст пророчеств (скан издания 1595 года) (Arnold Wion, Lignum Vitae, Lib. ii, стр. 307—311)

Католицизм
История папства

Христианская эсхатология